Рахматуллаев () — узбекская фамилия. Известные носители:

 Рахматуллаев, Алибаба (род. 1991) — узбекский футболист.
 Рахматуллаев, Асад — председатель Кашкадарьинского облисполкома.
 Рахматуллаев, Гайбулло (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Рахматуллаев, Дилшод (род. 1989) — узбекский футболист.
 Рахматуллаев, Баходир Мирзиятович (род. 1973) — узбекский уролог-андролог, хирург.
 Рахматуллаев, Улугбек Ибрагимович (род. 1982) — узбекский эстрадный певец.
 Рахматуллаев, Хамид Тургунович (1942—1978) — советский футболист, тренер.